Dit is een lijst van sterren in het sterrenbeeld Cassiopeia (Cassiopeia), gesorteerd op helderheid.

Zie ook
 Lijst van sterrenbeelden

Cassiopeia
Cassiopeia